Diese Liste der Abgeordneten zum Oberösterreichischen Landtag (XIV. Wahlperiode) listet alle Abgeordneten zum Oberösterreichischen Landtag in der XIV. Wahlperiode auf. Die Wahlperiode reichte vom 15. Mai 1931 bis zum 31. Oktober 1934. Nach der Landtagswahl 1931 entfielen auf die Christlichsoziale Partei (CS) 28 der 48 Mandate, die  Sozialdemokratische Partei (SD) kam auf 15 Mandate und der Nationale Wirtschaftsblock und Landbund (ein Bündnis aus Großdeutscher Partei (GD) und Landbund (LB) ) erreichte 5 Mandate. Der Landtag wählte nach der Angelobung die Landesregierung Schlegel II, die 1934 von der Landesregierung Gleißner I abgelöst wurde. Nach dem Ausbruch des Österreichischen Bürgerkriegs verloren die Abgeordneten der Sozialdemokraten per 12. Februar 1934 ihr Mandat.

Funktionen

Landtagspräsidium 
Das Landtagspräsidium setzte sich aus dem Landeshauptmann Josef Schlegel (bis 17. Februar 1934) beziehungsweise seinem Nachfolger Heinrich Gleißner und den Landeshauptmann-Stellvertretern zusammen. Dies waren Peter Mandorfer (CS), Josef Hafner (SD, bis 4. März 1932), Eduard Euller (SD) vom 6. April 1932 bis zum 12. Februar 1934 sowie Franz Langoth (GD).

Landtagsabgeordnete

Weblinks 
 Land Oberösterreich Biografien aller Landespolitiker von 1861 bis heute

Literatur 
 Harry Slapnicka: Oberösterreich – Die politische Führungsschicht. 1918 bis 1938 (= Beiträge zur Zeitgeschichte Oberösterreichs. 3). Oberösterreichischer Landesverlag, Linz 1976, ISBN 3-85214-163-X.

Einzelnachweise 

Liste 14
31, Oberosterreich